Петалонамы  — группа организмов эдиакарской биоты, которой обычно придают ранг типа, по форме и строению сходные с современными морскими перьями.

Описание 
Петалонамы состояли из органа прикрепления грушевидной или дисковидной формы, который переходил в листообразное расширение в виде пера, состоящего из более мелких пёрышек. Известны находки двух-, трёх- и четырёхлопастных перьев. Организация петалонам сочетает в себе радиально-лучевую симметрию (центральная ось) и симметрию скользящего отражения, характерную для проартикулят (пёрышки располагаются в чередующемся порядке). 

Окаменевшие отпечатки петалонам, похожие на морские перья и листья папоротника, впервые были обнаружены в 1908 году немецкими палеонтологами в докембрийских отложениях Намибии (откуда произошло название группы — Petalonames, «листья из Намибии», предложенное Г. Пфлюгом). Найденные отпечатки сильно отличались от известных ранее находок кембрийской фауны отсутствием минерализованных скелетов и относительно большими (до нескольких десятков сантиметров) размерами. Это различие позволило выделить находки в особую систему, названную впоследствии эдиакарским (вендским) периодом.

Петалонамы были широко распространены в вендских морях. Отпечатки перьев встречаются достаточно редко, обычная находка — дисковидный отпечаток прикрепительного образования. Наиболее известные представители петалонам: чарнии, птеридиниум, рангеи, чарниодискусы, вентогирус, эрниетта.

Систематика 
К петалонамам относят большинство животных, классифицированных Адольфом Зейлахером как Vendobionta (или Vendozoa).

Ниже представлена кладограмма по филогенетическому анализу Дженнифера Катхилла и Цзянь Хань, результаты которого были опубликованы в 2018 году:

В этом исследовании петалонамы позиционируются как сестринская группа эуметазой. Исторически петалонамы рассматривались как проартикуляты, но согласно современным научным данным они являются отдельным типом животных.

См. также 
 Список эдиакарских родов

Примечания

Ссылки 
 Фото с сайта UCMP .

 
†